Лиза Видал (, род. 13 июня 1965) — американская актриса.

Жизнь и карьера 
Лиза Видал родилась в Нью-Йорке в семье налогового консультанта и предпринимателя и начала карьеру в четырнадцатилетнем возрасте. В начале восьмидесятых она дебютировала на большом экране, а после начала появляться на телевидении в таких сериалах как «Шоу Косби»

Видал в основном известна благодаря своим ролям в телесериалах «Третья смена», «Женская бригада», «Скорая помощь» и «Событие». Также она снялась в нескольких недолго просуществовавших сериалах и была гостем в «Закон и порядок», «Юристы Бостона» и «Американская история ужасов». На большом экране у неё были второстепенные роли в фильмах «Ночь и город», «Великая Афродита» и «Звёздный путь».

Начиная с 2013 года, Видал снимается в сериале «Быть Мэри Джейн».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США